

België
Sint-Mattheüskerk (Dürler)
 Sint-Mattheuskerk (Flémalle-Haute)
Sint-Mattheüskerk (Gijzelbrechtegem)
Mattheüskerk (Hermelgem)
Sint-Mattheüskerk (Hulshout)
Sint-Mattheüskerk (Meensel)
Sint-Mattheüskerk (Munkzwalm)
Sint-Mattheüskerk (Vloerzegem)

Duitsland
Mattheuskerk (Berlijn)
Matteuskerk (Bingum)
Mattheuskerk (Braunschweig)
Sint-Mattheüskerk (Resterhafe)
Sint-Mattheüskerk (Rodenkirchen)

Frankrijk
 Sint-Mattheüskerk (Eringem)
 Sint-Mattheuskerk (Vleteren)

Nederland
Sint-Mattheüskerk (Azewijn)
Mattheüskerk (Breda)
Mattheüskerk (Delft)
Nieuwe Mattheüskerk - Eibergen
Oude Mattheüskerk - Eibergen
Matteuskerk (Eindhoven)
Sint-Mattheüskerk (Joure)
Mattheüskerk (Utrecht)

Polen
Mattheüskerk (Gdansk)

Kerkgebouw naar patroonheilige